Пхогат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пхогат, Бабита (более известна как Бабита Кумари; род. 1989) — индийская женщина-борец.
 Пхогат, Винеш (род. 1994) — индийская женщина-борец.
 Пхогат, Гита (род. 1988) — первая индийская женщина-борец, прошедшая квалификацию на Олимпийские игры.